

Plaats 
 Tangerine (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida

Muziek 
 Tangerine (jazzstandard), een jazzstandard uit 1941 van Victor Schertzinger en Johnny Mercer
 Tangerine (Feeder), een nummer van de Britse band Feeder
 Tangerine (Led Zeppelin), een nummer van de Engelse band Led Zeppelin
 Tangarine, een Nederlands folkduo

Andere 
 Tangerijn, een oranje citrusvrucht, zie mandarijn
 Tangerine (film), een Amerikaanse film uit 2015
 Tangerine (zeekabel), een communicatieverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en België